Kurt Neumann peur désigner :

 Kurt Neumann (1908–1958), réalisateur américain spécialisé dans les films de science-fiction 
 Kurt Neumann (né en 1961), chanteur, guitariste et compositeur américain du groupe de rock BoDeans
 Kurt Neumann (né en 1945), homme politique allemand (SPD), député au Bundestag
 Kurt Neumann (1923–2014), footballeur allemand

Voir aussi